Cacheux est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
 Alain Cacheux (1947-2020), homme politique
 Cornil Cacheux (1687-1738), facteur d'orgue français
 Denise Cacheux (1932-), femme politique française
Émile Cacheux (1844-1923) ingénieur, spécialiste des cités ouvrières
 François Cacheux (1923-2011), sculpteur
 Fred Cacheux (1972-), acteur
 Ludovic Cacheux (1981-), karatéka

C'est aussi un odonyme pouvant désigner :
la rue Cacheux à Paris.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme picard